Jabluniw (ukrainisch ; russische Entsprechung Jablonow/Яблонов) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Jabluniw
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Jabluniw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Jabluniw (Sambir)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Jabluniw (Husjatyn)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Jabluniw (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Jabluniw (Kaniw)

Siehe auch:
 Jabluniwka
 Jablonowo